Die B Grupa 1992/93 war die 44. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 15. August 1992 und endete am 6. Juni 1993.

Modus 
20 Mannschaften spielten an 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister stiegen in die A Grupa auf. Absteiger gab es keinen, da ab der folgenden Saison wieder in zwei Gruppen gespielt wurde.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1992 93
Fußballsaison 1992/93